Niemcy:
 Düsseldorf-Derendorf – dzielnica Düsseldorfu
 Düsseldorf-Derendorf – przystanek kolejowy w Düsseldorfie